

Patronyme 

famille
 Maison Belmont, une famille de la série de jeux vidéo Castlevania ;

personnalités
 Joe Belmont (1934-2019), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Joseph Ferdinand Belmont (1890-1915), militaire français de la Première Guerre mondiale ;
 Joseph Belmont (1928-2008), architecte français ;
 Joseph Belmont (1947-2022), homme politique seychellois ;
 Louise-Joséphine Sarazin de Belmont (1790-1870), peintre et lithographe française ;
 Pierre-Marie Belmont (1838-1921), évêque français.
 Raymond Belmont (1918-1952), ingénieur français ;
 Ricardo Belmont Cassinelli (né en 1945), homme d'affaires et journaliste péruvien, maire de Lima (1990-1995) ;
 Véra Belmont (née en 1932), réalisatrice, scénariste et productrice française.

Pseudonyme 

 Charles Belmont (1936-2011), acteur, réalisateur et scénariste français.

Géographie

En Afrique du Sud 
 Belmont, ville de la province du Cap-du-Nord; siège de la bataille de Belmont en 1899.

En Australie 
 Belmont, une ville de l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud ;
 Belmont, une ville de l’État du Queensland ;
 Belmont, une banlieue de la ville de Geelong dans l’État de Victoria ;
 Belmont, une ville de l’État d’Australie-Occidentale,

En Belgique 
 Belmont, est un village de la ville de Virton, dans la province de Luxembourg.

Au Canada 
 Belmont, ville de l'Ontario ;
 Havelock-Belmont-Methuen, canton de l'Ontario ;
 Belmont, ville sur l'Île-du-Prince-Édouard.

Aux États-Unis 
 Belmont, ville de l’État de Californie ;
 Belmont, ville de l’État de Caroline du Nord ;
 Belmont, census-designated place située en Louisiane ;
 Belmont, ville de l’État du Maine ;
 Belmont, ville de l’État de Massachusetts ;
 Belmont, ville de l’État de Michigan ;
 Belmont, ville de l’État du Mississippi ;
 Belmont, ville de l’État du Nevada ;
 Belmont, municipalité située dans le comté de Belknap au New Hampshire ;
 Belmont, ville de l’État de New York ;
 Belmont, ville de l'État de l'Ohio ;
 Belmont, ville de l'État de Pennsylvanie ;
 Belmont, ville de l'État du Vermont ;
 Belmont, ville de l'État de Virginie-Occidentale ;
 Belmont, localité dans l'État de Washington ;
 Belmont, ville de l'État du Wisconsin ;
 Belmont, station de la ligne bleue du métro de Chicago.

Autre 
 Belmont (ligne bleue CTA) et Belmont (lignes rouge, brune & mauve CTA), deux stations du métro de Chicago.

En France

Comme nom de commune 
 Belmont, commune française du Doubs ;
 Belmont, commune française du Gers ;
 Belmont, commune française de l'Isère ;
 Belmont, commune française du Jura ;
 Belmont, commune française de la Haute-Marne ;
 Belmont, commune française du Bas-Rhin ;
 Belmont, commune française de la Haute-Saône.

Comme nom d'ancienne commune 
 Belmont, ancienne commune française de l'Ain, aujourd'hui intégrée à Belmont-Luthézieu ;
 Belmont, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à La Romieu ;
 Belmont, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Orgelet.

Comme une partie du nom d'une commune 
 Belmont-Bretenoux, commune française du Lot ;
 Belmont-d'Azergues, commune française du Rhône ;
 Belmont-de-la-Loire, commune française de la Loire ;
 Belmont-lès-Darney, commune française des Vosges ;
 Belmont-Luthézieu, commune française de l'Ain ;
 Belmont-Sainte-Foi, commune française du Lot ;
 Belmont-sur-Buttant, commune française des Vosges ;
 Belmont-sur-Rance, commune française de l'Aveyron ;
 Belmont-sur-Vair, commune française des Vosges ;
Belmont-Tramonet, commune française de Savoie.

Autre 
 Hôtel Belmont, site historique.

En Nouvelle-Zélande 
 Belmont est une banlieue de la cité  d'Auckland ;
 Belmont est aussi une banlieue de la cité de Wellington.

Au Royaume-Uni 
 Belmont, dans le comté de Durham.

En Suisse

Comme nom de commune 
 Belmont, commune suisse du canton de Berne.

Comme une partie du nom d'une commune 
 Belmont-sur-Lausanne, commune suisse du canton de Vaud, située à  de Lausanne sur les bords du lac Léman ;
 Belmont-sur-Yverdon, commune suisse du canton de Vaud, située à  de Yverdon ;
 Belmont-Broye, commune suisse du canton de Fribourg.

Voir aussi 
 
  (Belmont Park)
 Prix Belmont
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme français